Balthasar von Campenhausen ist der Name folgender Personen:
* Balthasar (I.) von Campenhausen (1689–1758), russischer Generalleutnant und Generalgouverneur Finnlands
 Balthasar (II.) von Campenhausen (1745–1800), russischer Senator und Geheimer Rat, Zivilgouverneur Livlands
 Balthasar (III.) von Campenhausen (1772–1823), russischer Politiker deutschbaltischer Herkunft